Van Damme, Vandamme oder Van Dam ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Van Damme (* 1940), belgischer Radrennfahrer 
 Art Van Damme (1920–2010), US-amerikanischer Musiker
 Charles Van Damme (* 1946), belgischer Regisseur
 Cornelis Frans Adolf van Dam (1899–1972), niederländischer Romanist und Hispanist
 Dirk van Damme (1934–1997), belgischer Patristiker
 Dominique Joseph Vandamme (1770–1830), französischer General
 Douwe Casparus van Dam (1827–1898), niederländischer Forschungsreisender
 Hendrik van Dam (1906–1973), deutscher Jurist und jüdischer Funktionär
 Ivo Van Damme (1954–1976), belgischer Leichtathlet
 Jean-Claude Van Damme (* 1960), belgischer Schauspieler
 Jelle Van Damme (* 1983), belgischer Fußballspieler
 Johannes van Dam (1946–2013), niederländischer Journalist und Gastronomiekritiker
 Johannes van Damme (1935–1994), niederländischer Geschäftsmann und Drogenhändler
 José van Dam (eigentlich Joseph Van Damme; * 1940), belgischer Sänger
 Joseph Van Dam (1901–1986), belgischer Radrennfahrer
 Maurice Van Damme (1888–?), belgischer Fechter
 Nicolette van Dam (* 1984), niederländische Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin
 Nikolaos van Dam (* 1945), niederländischer Diplomat und Wissenschaftler
 Rip Van Dam (1660–1749), britischer Kolonialgouverneur
 Rob Van Dam (* 1970), US-amerikanischer Wrestler
 Robert Van Damme (* 1969), tschechischer Pornodarsteller

Van Damme steht für:
 Memorial Van Damme, Leichtathletik-Meeting